Ꚉ ꚉ (Дззе) - кирилична літера, яка використовувалася в осетинській, абхазькій та комі мовах. Вона складається з літер Д та маленької прикріпленої З знизу справа.

Джерела 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%EA%9A%88